Stanislav Vitalievitch Jmakine - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Penza en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 1998, il débute avec le Dizel Penza dans la Vyschaïa Liga. Il débute dans la Superliga en 2003 avec le Lada Togliatti. Il a remporté la Coupe continentale 2006 avec le Lada. Le , il est échangé par le Iougra Khanty-Mansiïsk au Neftekhimik Nijnekamsk en retour d'Alekseï Simakov.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélection senior. Il a remporté l'Euro Hockey Tour en 2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| Dizel Penza || Vyschaïa Liga || 26|| 4|| 1|| 5|| 10|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Ioujny Oural Orsk || Vyschaïa Liga || 47|| 7|| 1|| 8|| 45|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Lada Togliatti|| Superliga|| 38|| 5|| 6|| 11|| 22|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Lada Togliatti|| Superliga|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 19|| 0|| 1|| 1|| 12|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| Lada Togliatti|| Superliga|| 43|| 3|| 12|| 15|| 64|| 8|| 1|| 0|| 1|| 20
|-
| 2006-2007|| Lada Togliatti|| Superliga|| 44|| 7|| 10|| 17|| 32|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2007-2008|| Lada Togliatti|| Superliga|| 44|| 11|| 5|| 16|| 22|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009|| CSKA Moscou|| KHL|| 49|| 2|| 11|| 13|| 64|| 5|| 1|| 0|| 1|| 12
|-
| 2009-2010|| Avtomobilist Iekaterinbourg|| KHL|| 37|| 12|| 4|| 16|| 20|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Severstal Tcherepovets || KHL || 41|| 10|| 8|| 18|| 46|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2 
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 23|| 4|| 3|| 7|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 8|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013|| HK Spartak Moscou || KHL || 6|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 38|| 15|| 6|| 21|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Penza
Naissance en juin 1982
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Dizel Penza
Joueur du Ioujny Oural Orsk
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Attaquant de hockey sur glace